As-salam al-malaki al-urdioni („Niech żyje król”) – hymn państwowy Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Pieśń została przyjęta jako hymn w 1946 roku. Słowa napisał Abdul Monem al-Rifai, muzykę skomponował Abdul Qader al-Taneer.

عــاش المليــك عــاش المليــك 
ساميا مقامه خافقات في المعالي أعلامـه 
نحن أحرزنا المنى يوم أحييت لنا نهضة تحفزت 
تتسامـي فــوق هــام الشهــب 
يا مليك العرب لك منا خير نبي شرف في النسب 
حدثـت عنــه بطــون الكتــب 
الشباب الأمجد جندك المجند عزمه لا يخمد 
فيـه مـن معنــاك رمـز الــدأب 
دمت نورا وهدى في البرايا سيدا هانئا ممجَّدا 
تحــت أعـلامك مجـد العـــرب

Transkrypcja 
عــاش المليــك 
عــاش المليــك 
ساميا مقامه 
خافقات في المعالي 
أعلامـه

A-Sha-al Maleek
A-Sha-al Maleek
Sa-Mi-yan-ma-qa mu-ho
Kha-fi-qa-tin fil ma-ali
a-lam m-hu

Jordania
Symbole narodowe Jordanii